Стеглик (; женская фамилия: ) — чешская фамилия. Известные носители:

 Стеглик, Франтишек (1904—1939) — чехословацкий футболист.
 Стеглик, Йозеф (1915—1991) — чехословацкий лётчик-ас Второй мировой войны.
 Стеглик, Рихард (род. 1984) — словацкий хоккеист, защитник.
 Стехликова, Джамиля Алмасовна (род. 1962; ) — чешский политик.